O Instituto de Logística da Aeronáutica (ILA) é uma Organização Militar (OM) e unidade de ensino e pesquisa da Força Aérea Brasileira (FAB), na área de logística militar. Localizado na Base Aérea de São Paulo, sua principal função é propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas e gerenciais dos recursos humanos do Comando da Aeronáutica, com vistas ao aprimoramento dos sistemas logísticos da FAB.

Entre as áreas de pesquisa abrangidas pelo ILA constam a da gestão de itens reparáveis de aeronaves e a da melhoria de processos logísticos. O ILA também é o órgão central de ensino à distância, no âmbito do Comando-Geral de Apoio (COMGAP), com diversos cursos desenvolvidos naquela modalidade para a capacitação de profissionais de setores da logística militar no Brasil e no exterior.

Ver também
Centro Logístico da Aeronáutica
Lista de abreviaturas da Força Aérea Brasileira
AeroLogLab-ITA

Ligações externas
Website oficial do ILA
Website oficial do COMGAP
Website oficial da Força Aérea Brasileira

Logística militar
Força Aérea Brasileira